Seznam medailistek na mistrovství světa v klasickém lyžování – skoky na lyžích uvádí přehled žen, které získaly medaile v soutěžních disciplinách jednotlivkyň nebo družstev ve skoku na lyžích na mistrovstvích světa v klasickém lyžování.

Ženy – skoky na lyžích

Jednotlivkyně (střední můstek) 
Od roku 2009.

Jednotlivkyně (velký můstek) 
Od roku 2021.

Družstva žen (střední můstek) 
Od roku 2019.

Střední můstek smíšené družstvo (2 muži + 2 ženy) 
Od roku 2013.

Související články 
 Seznam medailistů na mistrovství světa v klasickém lyžování – skoky na lyžích muži

Externí odkazy 
 https://archive.is/20120731171641/http://www.fis-ski.com/uk/majorevents/fisworldskichampionships/nordicwsc.html

Mistrovství světa v klasickém lyžování